Жемчужины галахи ( — «Пниней Халаха») — книжная серия, выпущенная издательством «Гар-Браха» и написанная раввином Элиэзером Меламедом. Серия состоит из 16 томов и посвящена еврейской традиции и галахе.

История создания и описание серии 
Начало «Жемчужин галахи» было положено в радиопередаче на тему галахи, которую проводил раввин Меламед на радио «Седьмой канал». На её основе её была выпущена первая книга в 1993 году.

«Жемчужины галахи» содержат традиции и галахические постановления больших еврейских общин: ашкеназские, сефардские, йеменские, в отличие от других галахических трудов, которые, как правило, касаются одной общины.

Серия написана простым и понятным современным языком. Язык написания — иврит, переведены книги на английский, французский, испанский и русский языки.

Министерство образования Израиля разрешило некоторым школам использовать книги «Жемчужин галахи» для сдачи экзаменов по галахе для получения аттестата зрелости.

Серия получила одобрение и рекомендации видных израильских раввинов: Авраама Шапира, Шломо Горена, Мордехая Элияху, Шауль Исраэли, Залман-Баруха Меламеда, Элияху Бакши-Дорона, Меира Мазуза, Дов Лиора, Нахума-Элиэзера Рабиновича.

За этот труд раввин Элиэзер Меламед получил в 2013 году «Приз еврейского сочинения» в память раввина Цви-Йеуды Кука от израильской «Кафедры Торы и мудрости», а также в 2018 году Приз Каца за воплощение галахи в современной жизни.

Критика 
В 2020 году раввин Меламед опубликовал свой метод, предполагающий проведение встреч с лидерами реформистского иудаизма, что вызвало сопротивление его галахическому подходу и постановлениям.

В 2021 году он опубликовал книгу «Пниней Галаха — Тахарат Мишпаха», и многие раввины течения хареди-леуми опубликовали серию писем против его постановлений и заявили, что он легкомысленно относился к каббале.

После публикаций к критике присоединились и ультраортодоксальные раввины, призвавшие бойкотировать его книги.

С другой стороны, многие раввины из национальной религиозной общины поддержали его галахический метод и призвали продолжать изучение его книг.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Жемчужин галахи»
 «Новости недели» про «Жемчужины галахи»
 Аудиокнига по книге «Элиэзер Меламед „МОЛИТВА“ (из серии „ЖЕМЧУЖИНЫ ГАЛАХИ“)» Издательство аудиокниг «Творящее слово», Иерусалим 2020
 Статья на сайте Zahav.ru

Книжные серии
Литература на иврите
Литературные произведения Израиля